Балла (, , , ) — прізвище.

Угорське прізвище Балла (Balla) на Закарпатті поширене також і серед русинів.

Відомі носії 
 Балла (Балло) — польський шляхетський рід та герб (різновид герба Гриф).
 Балла Джакомо (1871—1958) — італійський художник, один з основоположників італійського футуризму.
 Балла Золтан (1883—1945) — угорський шахіст.
 Балла Карой Ласлович (1957) — угорський поет. Син Ласла Балли.
 Балла Ласло Карлович (1927—2010) — угорський письменник, перекладач, журналіст. Батько Кароя Балли.
 бін Балла (бен Белла) Мухаммад Ахмад (1916—2012) — перший президент Алжиру.
 Балла Павло Карлович (1930—2008) — український живописець угорського походження.

Примітки 

Італійські прізвища
Польські прізвища
Угорські прізвища
Українські прізвища